Завод «Звезда» — название некоторых предприятий в России

 Дальневосточный завод «Звезда» — судостроительный завод в Приморском крае.
 «Звезда» — машиностроительный завод в Санкт-Петербурге.